Lucerio di Maurienne, monaco benedettino francese e santo della Chiesa cattolica.
 Lucerio Verino, prefetto di Roma nel 324 d.C.